Cimetière Notre-Dame (Luxemburg)
Cimetière Notre-Dame (Versailles)